Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 2003 года — 9-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 1 по 13 сентября 2003 года в городе Барселона (Испания). В чемпионате в последний раз принимали участие 12 команд (в последующих участвовали 8).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 2004 в Афинах. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Германии, победившая в финале сборную Испании со счётом 6:5 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Нидерландов со счётом 7:6 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1).

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Игры за 5-8 места

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2003
Сентябрь 2003 года
Спорт в Испании в 2003 году
2003 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Испании
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Хоккей на траве
Чемпионаты Европы в Испании